Стерлитама́к (, МФА: , ) — город в России, второй (после Уфы) по численности населения город в Башкортостане, административный центр Стерлитамакского района, в состав которого не входит. Город республиканского значения, образует муниципальное образование Городской округ город Стерлитамак как единственный населённый пункт в его составе.

Крупный центр химической промышленности и машиностроения, один из центров Стерлитамакской агломерации.

Основан в 1735 году как почтовая станция Ашкадарский Ям, статус города присвоен в 1781 году. В прошлом уездный город Уфимской области Уфимского наместничества (1781/82–1796); Оренбургской губернии (1796–1865), Уфимской губернии (1865–1920), столица Автономной Советской Башкирской Республики (1919—1922), а также административный центр Стерлитамакского кантона (1920—1930) и Стерлитамакской области БАССР (1952—1953).

Этимология 
Название города появилось путём слияния двух слов: названия реки Стерли, протекающей через город, и башкирского слова «тамаҡ» (устье, горло), то есть в переводе название Стерлитамак означает «Устье реки Стерли».

Физико-географическая характеристика 
Город расположен на левом берегу реки Белой, в 121 км к югу от Уфы, немного южнее географического центра Башкирии. К востоку от города (примерно в 50 км) расположены Уральские горы, на западе начинается Восточно-Европейская равнина. В окрестностях Стерлитамака (в долине р. Белой) находятся шиханы (Юрак-тау, Куштау, Шахтау (срыта до основания), Тратау), являющиеся уникальными геологическими памятниками природы. В районе горы Куштау действуют детские оздоровительные лагеря, дом отдыха «Шиханы» с горнолыжным комплексом «Куштау», имеющий горнолыжные трассы, оборудованные подъёмниками. В 15 км от города расположен Стерлитамакский аэропорт(на данный момент он закрыт). Примерно в 100 км от Стерлитамака находится международный аэропорт Уфа.

Изначально город строился в междуречье Ашкадара и Стерли (где сейчас находится исторический центр города, так называемый Старый город). Впоследствии Стерлитамак застраивался преимущественно на запад и север.

Ближайшие крупные населённые пункты: города Ишимбай (21 км к юго-востоку) и Салават (26 км к югу). Вместе с ними Стерлитамак является одним из центров Южно-Башкортостанской полицентрической агломерации с мощным производственным потенциалом и населением около 600 тыс. человек.

В центральной части города протекает река Стерля, впадая в реку Ашкадар в восточной части Стерлитамака. Через Стерлю в черте города построено пять автодорожных мостов (см. Транспорт) и один железнодорожный. В юго-восточной части река Ашкадар отделяет район Заашкадарье от основной части города. К востоку от Стерлитамака протекает река Белая, по которой проходит граница между Стерлитамакским и Ишимбайским районами республики. На юге, в районе Машзавода, город ограничивает река Ольховка — левый приток Ашкадара.

 Климат
Климат умеренный континентальный. Зима довольно холодная и снежная. Лето тёплое, иногда жаркое.

 Среднегодовая температура воздуха — 4,1 °C
 Относительная влажность воздуха — 72,0 %
 Средняя скорость ветра — 3,5 м/с

 Часовой пояс

История 

История города Стерлитамака берёт своё начало в XVIII веке. В 1730-х годах правительство Российской империи учредило почтовые станции (ямы) на пути от Уфы до Оренбурга. Одной из таких станций стал Ашкадарский почтовый ям в Уфимской провинции.

Основание солеводной пристани 
В 1765—1766 годах по проекту С. Н. Тетюшева (род. 1726 — дата смерти неизвестна) построена соляная пристань для перевозки соли из Илецкой Защиты (действовала до 1810). Тетюшев был довольно известным предпринимателем, имевшим опыт поставки товаров в русскую армию и императорский дворец. Он успешно сочетал коммерцию с чиновничьей деятельностью. В 1763 году ему был пожалован чин надворного советника, а в 1765 — коллежского советника в связи с назначением в Башкирию. Высокие связи позволили Савве обратиться с деловой инициативой к самой императрице Екатерине Великой.

Тетюшев предложил проект постройки пристани для принятия илецкой соли, помимо уже существовавших в Бугульчане и Табынске «при речке Ашкадаре, впадающей в Белую реку, по которой соль судами отправляема будет. Расстояние от пристани до впадения Ашкадара в Белую 3 версты 150 сажен».
Масса поставленной соли должна была достичь миллиона пудов.
Проект с приложенными к нему примечаниями оренбургского губернатора был утверждён высочайшим указом от 19 января 1766 года.

Первый караван с илецкой солью, ушедший с пристани весной 1767 года, составил не обещанный миллион пудов, а втрое меньше. Вскоре обнаружились недостатки выбранного под пристань места, и по предложению председателя Соляной комиссии России генерал-поручика П. Д. Еропкина от 30 ноября 1769 года соляная пристань с мелководной реки Ашкадар была перенесена на прежнее место у урочища Бугульчан на реке Белой. Однако от стерлитамакской пристани продолжали отправлять барки с другими грузами, масса которых во много раз превышала массу ранее вывозимой соли.

С возникновением пристани устоявшегося её названия ещё не было. В 1766 году возчики илецкой соли из Бугульчана именовали её Ашкадарской. Николай Рычков, описывая пристань, также называет её Ашкадарской. В 1770 году И. И. Лепёхин упоминает Стерлитамакскую пристань, так же называет её во всех своих рапортах Тетюшев. Оба названия были в ходу одновременно, второе название укрепилось в качестве официального именно потому, что фигурировало в бумагах Тетюшева.

В годы Пугачёвского бунта 
На седьмой год своего существования небольшая крепость Стерлитамакской пристани волею судьбы была вовлечена в крупное историческое событие — через неё в течение двух лет прокатывались волны Пугачёвского бунта, вошедшего в советскую историографию как Крестьянская война 1773—1775 годов.

9 октября оренбургский губернатор Иван Андреевич Рейнсдорп направил уфимскому воеводе полковнику А. Н. Борисову ордер с требованием срочно собрать и отправить на помощь Оренбургской крепости 5000 башкирских воинов. Воевода объявил мобилизацию, назначив сборным пунктом Стерлитамакскую пристань. Однако многотысячный конный отряд башкир и мишарей использовать в обороне Оренбурга так и не удалось. Пока власти почти месяц формировали из двух с половиной тысяч вооружённых ополченцев четыре отдельных отряда, вокруг пристани разъезжали агитаторы примкнувшего к Пугачёву старшины Кинзи Арсланова, которые разглашали, что под Оренбургом находится их «государь истинный император Пётр III». Агитация была вполне успешна.

Отряды, отправленные в конце октября — начале ноября из стерлитамакского сборного пункта на борьбу с мятежниками, почти полностью перешли на сторону повстанцев. Во главе одного из них, отряда из 95 башкир Шайтан-Кудейской волости, стоял юный Салават Юлаев. В ночь на 19 ноября у стен пристани появились четыре тысячи башкир (по другим источникам — восемь тысяч) под командой пугачёвских полковников Каскына Самарова, Канбулата Юлдашева и Караная Муратова.

Защищал соляную пристань гарнизон из 70 солдат во главе с майорами Н. И. Головым и И. К. Маршиловым. Однако оба майора, прапорщик Ветошников и «верные» башкирские старшины Кулый Болтачев и Шарип Кииков в сопровождении нагайбакских казаков бежали в Уфу. Появившись там 19 ноября, объявили о падении пристани, однако она держалась до 22 ноября.

Оборонять пристань остались присланный накануне из Казани капитан Иван Богданов с солдатами и гарнизон пристани с капитаном Антоном Гуровым.

Стерлитамакская пристань оставалась в руках повстанцев до 30 марта 1774 года и была освобождена правительственными войсками под командой секунд-майора С. М. Тютчева. Но и позднее она подвергалась частым нападениям со стороны башкирских повстанческих отрядов. Защищали её две роты Санкт-Петербургского карабинерного полка под командованием подполковника Ивана Карповича Рылеева. Части этого полка охраняли Ново-Московскую дорогу — главную коммуникацию между Казанью и Оренбургом, одновременно участвуя в боях с пугачёвскими отрядами в центральной части Оренбургской губернии.

В середине мая 1774 года подполковник Рылеев выступил против Караная Муратова, собиравшего отряды в вершинах Уршака и Дёмы. 18 мая произошёл бой между деревнями Уршакбаш-Карамалы и Каркали. Потеряв 60 человек, Рылеев с гусарами и карабинерами вынужден был отступить к деревне Мурзалар в 12 вёрстах от пристани, где они в течение трёх суток отбивались от пугачёвцев. Шум боя доносился до Стерлитамака. 20 мая Рылееву удалось прорваться на место дислокации. Пугачёвцы окружили пристань, разграбили и сожгли склады с продовольствием.

1 и 2 июля Каранай Муратов с Кусяпкулом Азатбаевым снова дважды пытались взять пристань. 5 июля между пристанью и Аллагуватским ямом Каранай пытался преградить путь корпусу генерала П. М. Голицына, совершавшему поход от Оренбурга к Уфе, но потерпел поражение. Это было последнее значительное событие Крестьянской войны, произошедшее в окрестностях Стерлитамака.

Уездный город 

Высочайшим указом от 23 декабря 1781 года в связи с созданием в рамках Уфимского наместничества Стерлитамакского уезда велено с апреля 1782 года Стерлитамакскую солеводную пристань возвести в степень уездного города. Способствовало этому возвышению удобство расположения пристани.

Как все уездные города, Стерлитамак получил свой герб: «В верхней части щита герб Уфимский (бегущая куница в серебряном поле, в знак таковых зверей изобилия). В нижней — три плавающие серебряные гуси в голубом поле, в знак великого изобилия оных птиц». Герб был высочайше утверждён 8 июня 1782 года.

Уфимское наместничество просуществовало 15 лет, преобразовавшись в 1796 году в Оренбургскую губернию. Стерлитамак остаётся уездным городом.

В 1839 году открыта церковно-приходская школа с двухгодичным сроком обучения. В 1837—1864 годах возводится собор Казанской Божьей Матери.

Февральская и Октябрьская революции 
После Февральской революции в Стерлитамаке сформировался уездный Комитет общественных организаций, был организован городской отряд милиции. Одновременно с 15 марта 1917 года в городе действовал Совет рабочих и солдатских депутатов, большинство мест в котором занимали эсеры и меньшевики.

30 октября 1917 года на совместном собрании Комитета общественных организаций и Совета рабочих и солдатских депутатов прибывший из Уфы большевик Чеверёв сообщил о переходе власти в губернии в руки Советов. 31 октября на городском митинге были организованы ревком и уездный Совет народных комиссаров под председательством солдата Владимира Красильникова. В 1917 году начала издаваться газета «Рабочий и солдат».

Гражданская война 
Весной 1918 года шло формирование революционных отрядов красных, в июне в условиях чрезвычайного положения власть передана ревкому под председательством Василия Прозоровского.

12 июля в Стерлитамак внезапно с боем входят чехословаки. Красные были застигнуты врасплох и отступили на правый берег реки Ашкадар и дальше — к селу Петровскому. Оттуда стерлитамакские отряды двинулись на соединение с отрядами Блюхера и Каширина. В оставленном красными Стерлитамаке утвердилась власть Комуча (Комитет защиты Учредительного Собрания). Войска Красной армии снова вошли в Стерлитамак 29 декабря 1918 года в виде конницы 20-й Пензенской стрелковой дивизии, входившей в состав 1-й армии.

5 апреля 1919 года в город вошли части армии Колчака. В конце мая 1919 года город снова был занят частями Красной армии.

20 августа 1919 года в Стерлитамак прибыл Башкирский военно-революционный комитет — правительство АСБР. В 1919—1922 годах Стерлитамак — столица Автономной Советской Башкирской Республики (1919—1922). В 1920—1930 годах — административный центр Стерлитамакского кантона.

Советский период 
В 1930 году было проведено районирование административного устройства. Стерлитамак становится центром Стерлитамакского района. 16 мая 1932 года юго-восточнее Стерлитамака, на территории будущего города Ишимбая, началась добыча нефти. Впоследствии Ишимбай получил титул столицы Второго Баку. В связи с освоением ишимбайской нефти в 1933—1934 годах построена железная дорога Уфа — Ишимбаево, проходившая через Стерлитамак (до этого город не имел железнодорожного сообщения). 12 сентября 1934 года в Стерлитамак прибыл первый товарный поезд. Третью пятилетку Стерлитамак начинает уже крупным промышленным центром.

В годы Великой Отечественной войны в Стерлитамак было эвакуировано множество промышленных предприятий: Одесский станкостроительный завод имени Ленина, оборудование завода № 59 наркомата боеприпасов имени Г. И. Петровского из Ворошиловградской области, Славянского и Донецкого содовых заводов, Ново-Подольского, Брянского, Волховского цементных заводов, Бакинского завода «Красный пролетарий», Конгрессовского сахарного завода, два цеха, обувная фабрика и учебная часть Московского кожевенно-обувного комбината. С началом войны в город был переведён трест «Башнефтеразведка». Специально для строительства военного завода № 850 в 1941 году была сформирована особая строительно-монтажная часть (ОСМЧ-50), преобразованная в 1944 году в трест № 50, а в 1947 году — в трест «Стерлитамакстрой». В 1943 году введён в строй завод № 850 наркомата боеприпасов, нынешний ФКП «Авангард». В 1944 году введён в эксплуатацию завод № 880 по выпуску авиабомб, сегодняшний «Строймаш».

В 1952—1953 годах является административным центром Стерлитамакской области Башкирской АССР.

В 1960 году введён в строй завод синтетического каучука, ныне ОАО «Синтез-Каучук», была построена первая городская АТС. В 1961 году запущена первая троллейбусная линия в Башкирской АССР. В 1964 году введён в эксплуатацию химический завод (ныне АО «Башкирская содовая компания»).

В связи с резким ростом населения в 1960-х годах было принято решение о застройке Стерлитамака на восток, к реке Белой, и постройке объездной дороги для грузового транспорта с запада сразу для двух городов: Стерлитамака и Салавата.

Население

Численность 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, опубликованному в 2018 году, предполагалось, что численность населения Стерлитамака к 2024 году возрастёт до 295,20 тысяч человек, а к 2035 году — до 312,45 тысяч человек.

Национальный состав

Языки 
При переписи 2010 года по критерию родного языка население городского округа Стерлитамак распределялось следующим образом:
 русский язык — 62,15 %
 татарский язык — 19,86 %
 башкирский язык — 12,21 %
 чувашский язык — 3,44 %
 мордовский язык — 0,77 %
 украинский язык — 0,36 %

Территориальное деление 
Город условно разделён на две части — западную и восточную (граница проходит по железной дороге), которые включают в себя микрорайоны:
 Западная часть: Коммунистический, Комсомольский, Курчатовский, Ленинский, Нахимовский, Первомайский, Солнечный, Уральский;
 Восточная часть: Ашкадарский, Железнодорожный, Краснознаменский, Михайловский, Северный, Советский, Шахтау, Южный.

Местное самоуправление 

Структуру органов местного самоуправления составляют:
 представительный орган городского округа, именуемый Советом;
 глава городского округа, именуемый председателем Совета;
 администрация городского округа, именуемая Администрацией;
 контрольно-счётный орган, именуемый Контрольно-счётной палатой.

Высшим должностным лицом города является глава администрации Стерлитамака (мэр, с 2006 года — глава администрации городского округа город Стерлитамак). Главами администрации являлись:
 Спартак Ахметов (1992—2007);
 Ильгиз Шарипов (2007—2009);
 Вахит Абдрахимов (2009—2010);
 Алексей Изотов (2010—2016);
 Владимир Куликов (2016—2021);
 Рустем Газизов (с 2021).

Председателем Совета является Бойков Сергей Валерьевич.

Образование

Здравоохранение 
В городе функционируют 12 больничных учреждений, на которые приходится 2700 больничных коек, а также 18 амбулаторно-поликлинических учреждений.

Культура 

В городе имеются Стерлитамакский историко-краеведческий музей, картинная галерея Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова, «Театральное объединение г. Стерлитамака» (куда входят: Государственный русский драматический театр, Стерлитамакский башкирский драматический театр, Стерлитамакский театр танца), театр-студия «Бенефис», городская филармония. Действуют два кинотеатра (кинокомплекс на 6 залов «Мираж cinema» и кинокомплекс на 7 залов «Кинопорт»), 5 дворцов и домов культуры, Дворец пионеров и школьников имени А. П. Гайдара.

Достопримечательности

Памятники и скульптурные композиции 
 Памятник неизвестному солдату
 Памятник Воинам-интернационалистам
 Памятник на 5-й версте Уфимского тракта (место расстрела членов Стерлитамакского ВРК в 1918 г.)
 Памятник Ленину — на проспекте Ленина
 Монумент «Освобождение»
 Памятник труженикам тыла
 Памятник первому учителю — перед входом в школу № 31 (открыт в августе 2010 года)
 Памятник советскому лётчику-космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину — в парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (открыт в июне 2014 года)
 Памятник отцу — на аллее по проспекту Ленина (открыт в мае 2015 года)
 Скульптурная композиция «Здравствуйте» (памятник семье) — на аллее по проспекту Октября (открыт в мае 2015 года)
 Скульптура Матери — в сквере Матери за кинотеатром «Искра» (открыта в мае 2016 года)

Парки и скверы 
 Парк Гагарина (Стерлитамак)
 Парк Победы (Стерлитамак)
 Сквер им. Маршала Г. К. Жукова
 Парк Кирова (Стерлитамак)
 Парк культуры и отдыха содовиков / парк Сода (Содовик)

Площадь Победы

Центральной площадью Стерлитамака является площадь Победы с расположенным на ней мемориальным комплексом «Вечный огонь». Площадь и Памятник являются местом проведения городских торжеств, связанных с Великой Отечественной войной, каждый День Победы у подножия памятника на площади проводится концерт для ветеранов, возлагаются цветы к Огню. Также мемориал одно из любимых мест посещения молодожёнами — они фотографируются на фоне солдата и идут гулять в Парк Победы, расположенный за монументом.

Инфраструктура 

Стерлитамак — развитый промышленный город с полноценной инфраструктурой и налаженной транспортной системой.
Строительство движется большими темпами, расширяются новые микрорайоны (Юго-Западный, Солнечный, ВТС). Ведётся застройка западного района города, в частности микрорайоны Солнечный, Лазурный, Западный.

Дорожная сеть 

В Стерлитамаке зарегистрировано 75—78 тысяч автомобилей (2012 г.), поэтому большое внимание в городе уделяется состоянию дорог.

Главными улицами города являются:
 проспект Ленина — от Уфимского тракта до Вечного огня;
 улица Худайбердина — от Раевского тракта (автовокзал) до реки Ашкадар;
 улица Мира — связывает район ВТС с центром города;
 Коммунистическая улица, улица Артёма, проспект Октября — связывают районы Юго-западный, Солнечный, Больничный городок с центром города;
Второстепенные улицы:
 улица Дружбы — параллельно проспекту Ленина.
 Элеваторная улица — также параллельно проспекту Ленина.
 Улица 23 Мая — короткий путь между микрорайоном Уральским, центром города и улицей Гоголя (район ВТС).

В связи с тем, что фактически единственными улицами, связывающими запад и восток города, являются улицы Худайбердина и Черноморская, нагрузка на эти улицы за последние годы возросла очень сильно. Ежедневно на перекрёстках с этих улиц поток машин растягивается на километр и более (особенно на перекрёстках: Элеваторная ул. и ул. Худайбердина, ул. Худайбердина и Вокзальная ул., наземный переезд через железнодорожные пути на ул. Салтыкова-Щедрина). Поэтому было принято решение о строительстве южной объездной дороги, которая, во-первых, разгрузит ул. Худайбердина и, во-вторых, улучшит экологическую обстановку в городе. Но уже утверждённый проект был заморожен в связи с недостатком средств (был построен только основной пролёт моста через реку Стерлю). В данный момент утверждён новый проект по строительству этой дороги, который оказался в 6 раз дешевле предыдущего. Двухполосная дорога была построена и открыта весной 2011 года.

С запада город огибает объездная автомобильная дорога, служащая для пропуска транзитного автотранспорта, движущегося по автодороге Уфа — Оренбург, в обход городов Стерлитамака, Ишимбая и Салавата.

Экономика 
 Промышленность

Экономический потенциал города во многом определяют крупные химические и нефтехимические предприятия. B 2008 году химиками и нефтехимиками отправлено товарной продукции на сумму 37 млрд 340 млн рублей.

Предприятие «Сода» в 2008 году отгрузило продукции на 13 млрд 788 млн рублей. Акционерным обществом «Каустик» было отгружено продукции на 10 млрд 344 млн рублей (1 апреля 2013 года ОАО «Сода» и ОАО «Каустик», а также Березниковская содовая компания были объединены в одно предприятие ОАО «Башкирская содовая компания»).

Стерлитамакским нефтехимическим заводом отгружено потребителям продукции на 3 млрд 868 млн рублей. СНХЗ остаётся единственным в России поставщиком фенольных антиоксидантов для производства каучуков, продолжает развитие производства стабилизаторов серии «Агидол».

Машиностроительная и станкостроительная отрасли производства в городе представлены крупными акционерными обществами: «Стерлитамакский станкостроительный завод» (ныне ООО «НПО Станкостроение»), «Красный пролетарий», «Вагоноремонтный завод», «Завод Строймаш», «Концерн Инмаш» (ныне ООО «Концерн «Инмаш»), а также многочисленными торгово-производственными предприятиями («Станкомонтаж»).

Кроме того, в городе работают мощные предприятия стройиндустрии и стройматериалов. Обществом «Строительные материалы» в течение 6 месяцев отгружено цемента, клинкера и другой продукции на сумму 2 млрд рублей. При этом содовикам впервые за последние 14 лет удалось достичь объёма производства цемента свыше 1 млн тонн. (ОАО «Строительные материалы» — самостоятельное предприятие, к ОАО «Сода» отношения не имеют). Работают строительные организации, крупнейшая из которых — это ОАО «Стерлитамакстрой».

Широко представлена пищевая промышленность: Стерлитамакский спиртоводочный комбинат — филиал ОАО «Башспирт», пивоваренный завод «Шихан» (ныне филиал компании Heineken), Стерлитамакский хлебокомбинат, отметивший в 2009 году 100-летие, также на территории города находятся 2 крупных молочных комбината, 4 колбасных завода.

Промышленным сектором города произведено и отгружено продукции на 43,2 млрд рублей, индекс промышленного производства составил 85,7 %.
Китайская компания Triangle планирует построить шинный завод мощностью более 4 млн шин в год. Объём инвестиций в проект составит около 250 млн евро на первом этапе.

Транспорт 

Рядом со Стерлитамаком проходят автотрассы:
  Уфа — Оренбург.
  Подъезд к г. Стерлитамаку — от авто дороги  Уфа — Оренбург (Уфимский тракт).
  Стерлитамак — Магнитогорск.
  Стерлитамак — Салават (Оренбургский тракт).
  Стерлитамак — Красноусольский.
  Стерлитамак — Раевский (Раевский тракт).
  Стерлитамак — Стерлибашево (Стерлибашевский тракт).

Троллейбус 

Основным общественным транспортом в Стерлитамаке является троллейбус. Ежедневно для перевозки пассажиров на 10 маршрутов выходят 100—110 машин из 1 троллейбусного депо, перевозящие более 100 тысяч горожан ежедневно, что составляет около 50 % перевозок общественным транспортом. Для Стерлитамака стало традицией проводить троллейбусные пути в районы новостроек, что объясняет большую популярность троллейбуса в городе. Большая часть троллейбусов была произведена на Башкирском троллейбусном заводе.

Со 2 июня 2022 года стоимость проезда составляет 24 рубля, по транспортным картам стоимость проезда ниже и различается для разных карт и разных категорий граждан.

Автобус 

Также в городе действует автобусное сообщение. Основные маршруты проходят по главным улицам города и в большинстве своём повторяют троллейбусные маршруты, но уступают по интервалу движения. Стерлитамак к 2006 году отказался от использования автобусов ПАЗ, и перевозки осуществляет Стерлитамакское пассажирское автотранспортное предприятие (ГУП «Башавтотранс») на автобусах НефАЗ и Vector Next с пониженной посадкой.

Другие виды общественного транспорта 
В городе действуют маршрутные такси. Количество маршрутных такси постоянно увеличивается. Перевозку пассажиров на легковых автомобилях отечественного и иностранного производства осуществляют около 20 частных таксомоторных сетей.

Железнодорожный транспорт 

В городе проходит неэлектрифицированная железная дорога участка Уфа — Оренбург (линия Карламан — Мурапталово) Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Имеются три остановочных пункта железной дороги: Косяковка (на крайнем севере города, пригородное сообщение), Стерлитамак (центральный железнодорожный вокзал города, пригородное и дальнее сообщение) и платформа 150 км (на юго-западе города, пригородное сообщение). Основной недостаток железнодорожного транспорта на данном направлении — очень низкая скорость движения (дорога до Уфы займёт около 2 часов 40 минут на поезде дальнего следования и 3 часа 40 минут на пригородном поезде, для автобусов — 1,5 — 2 часа).

Через станцию Стерлитамак проходят поезда:
 Уфа — Стерлитамак — Ташкент,
 Стерлитамак — Уфа (рельсовый автобус)
 Стерлитамак — Кумертау (рельсовый автобус)
 Стерлитамак — Карламан (рельсовый автобус)

Междугородный автобус 
Междугородное автобусное сообщение осуществляется с автовокзала и центрального рынка (бывший Колхозный рынок).

Основные маршруты, отправляющиеся с автовокзала:
 Стерлитамак — Уфимский аэропорт — Уфа
 Стерлитамак — Оренбург
 Стерлитамак — Екатеринбург
 Стерлитамак — Октябрьский
 Стерлитамак — Мелеуз
 Стерлитамак — Раевка
 Стерлитамак — Набережные Челны
 Стерлитамак — Ижевск
 Стерлитамак — Казань
 Стерлитамак — Магнитогорск
Основные маршруты, отправляющиеся с центрального рынка:
 Стерлитамак — Ишимбай
 Стерлитамак — Салават

Аэропорт 

К юго-западу от города имеется нефункционирующий аэропорт. Находится в 15 километрах от центра или в 7 километрах от объездной дороги.

Экология и благоустройство города 

В 1970-х годах в связи с ухудшением экологической обстановки в планах развития Стерлитамака появились проекты по озеленению города. К 2007 году количество берёзы увеличилось на 350 %, в 1990-е годы были проведены массовые посадки пирамидальных тополей.

В Стерлитамаке реализуется федеральная программа реформирования ЖКХ.
В 2007 году Федеральным агентством по строительству и ЖКХ по итогам всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России» Стерлитамаку присуждено первое место среди городов с населением до миллиона человек. Стерлитамак считается одним из самых зелёных и чистых городов не только республики, но и России. Внешнему облику Стерлитамака традиционно уделяют внимание и администрация города, и все коммунальные службы. В конкурсе на звание «Самый благоустроенный город России» Стерлитамак трижды — по итогам 1997, 2002 и 2005 гг. — занимал второе место среди городов с населением свыше 100 тысяч человек. А по итогам 2006 и 2012 гг. Стерлитамак стал победителем этого престижного конкурса, дважды став «золотым» городом России. В рамках республиканского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Республики Башкортостан» среди муниципальных образований I категории Стерлитамак по итогам 2012 года занял первое место. За 15 лет Стерлитамак из списка самых загрязнённых городов перешёл в список самых чистых и зелёных городов России. Одной из причин улучшения экологической ситуации и благоустроенности стала стратегия администрации города в отношении основных промышленных предприятий: к каждому из 17 крупнейших заводов был «прикреплён» микрорайон города, который они должны обслуживать.

В 2009 году МУП «Управление парковым хозяйством» Стерлитамака заняло первое место в российском конкурсе «Хрустальное колесо 2009» среди парков России и стран СНГ в номинации «Лучший парк развлечений с количеством посетителей от 100 тыс. до 250 тыс. человек в год».

В 2012 году Стерлитамак занял 24-е место в списке самых загрязнённых городов России. Данные опубликовало Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2012 году».

В 2013 году по итогам всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город России» Стерлитамаку вновь присуждено первое место среди городов с населением до миллиона человек.

Спорт 

В городе с середины прошлого века приобрёл огромную популярность мотоспорт, в частности спидвей и мотогонки по льду. В 1990-х при отсутствии финансирования команда города перестала участвовать в чемпионате России и других официальных соревнованиях. В 2002 году произошло второе рождение мотоспорта в городе, команда по нынешнее время участвует в Суперлиге России в первой тройке по мотогонкам на льду. С 2007 года спортсмены клуба участвуют в чемпионатах мира и Европы по мотогонкам на льду (Кононов И. А., Архипов С. А., Самородов А. А., Чапало В. В.).

До 2007 года в городе действовал профессиональный футбольный клуб «Содовик», принимавший участие в первенстве России (в 2006—2007 годах играл в первом дивизионе). Финансирование клуба было прекращено после смены руководства ОАО «Сода», спонсора ПФК «Содовик». К началу 2008 года была закрыта детская футбольная школа, идёт ликвидация организации ПФК «Содовик».

В 2000 году в городе появился такой вид спорта, как флорбол. Женская сборная города «Шихан», состоящая в основном из студентов СТФК, дважды становилась бронзовым призёром России, в команде было 5 мастеров спорта, остальные имели звание КМС. Однако без поддержки правительства команда развалилась в 2005 году и сейчас флорбола в республике нет, хотя есть энтузиасты, которые стремятся возродить этот вид. Также в городе действует футбольный клуб «Каустик-Спортакадемия», играющий в кубке РБ.

Воспитанник Стерлитамакской ДЮСШ № 2 и тренера А. И. Ишмурзина Ильяс Ахметшин в 2012 году стал дважды мастером спорта России: по полиатлону и лыжам. Из крупных спортивных сооружений в Стерлитамаке в настоящее время действуют три стадиона: городской стадион, стадион «Содовик», стадион «Спортакадемия» и два бассейна (с длиной дорожки 25 метров).

28 декабря 2012 года был открыт спортивный комплекс «Стерлитамак-Арена», за первые 10 дней работы его посетили около 4 000 человек.
В 2013 году на базе «Стерлитамак-Арены» был основан хоккейный клуб «Орлан». Хоккейный Клуб «Орлан» на сегодняшний день является отделением хоккея при МАУ СШОР городского округа города Стерлитамак. Это единственная в Стерлитамаке на сегодняшний день специализированная детская юношеская школа по хоккею с шайбой.

Целью ХК «Орлан» является подготовка высококвалифицированных хоккеистов для юношеских и юниорских сборных республики и России, а в скором будущем и для команд МХЛ, ВХЛ, КХЛ.

Несмотря на молодой возраст клуба (открытие состоялось 11.02.2013 г.), воспитанники детской спортивной школы успешно выступают на республиканских, всероссийских и международных соревнованиях, зарекомендовав себя как достойный соперник.

Средства массовой информации

Телевидение 
Городской Телеканал UTV от интернет-провайдера АО "Уфанет". В сетке вещания освещаются городские новости, события, происшествия. Раз в неделю в прямом эфире выходит развлекательная передача "Почти суббота", а также STR live, в которой знаковые лица города отвечают на вопросы ведущего и зрителей

Радиовещание 
 92,6 — Love Radio
96,1 — Вести FM
 98,7 — Юмор FM
 99,3 — Радио Дача
 99,9 — Радио Маяк
 100,9 — Европа Плюс
 101,4 — Авторадио
 101,9 — Спутник FM
 102,3 — Новое радио
 102.9 — Радио России / ГТРК Башкортостан
 103,8 — Радио Юлдаш
 104,3 — Русское радио
 104,8 — Ретро FM

Печатные издания 

 Старейшее печатное издание «Стерлитамакский рабочий»

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Официальный сайт администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
 

 
Города на Белой (приток Камы)
Районные центры Башкортостана
Столицы Башкирии
Городские округа Башкортостана
Города Башкортостана
Появились в 1735 году в России
1730-е годы в Башкортостане